Item Mall (Loja de itens), é um termo usado em MMOs para designar itens ou recursos extras do jogo, que possam ser comprados com dinheiro real (Cash).

A maioria dos jogos que utilizam este sistema são gratuitos para jogar (free-to-play). Exemplos destes são GunZ: The Duel, Grand Chase, Pangya, Gunbound, entre outros.

Terminologia de jogos eletrônicos